Arpad oder Árpád steht für:
 Árpád, Begründer einer ungarischen Dynastie des Mittelalters
 Árpád (Vorname), einen ungarischen Vornamen
 Arpad (Stadt), eine antike Stadt und ein aramäisches Königreich
 Arpad, der Zigeuner, eine Fernsehserie
 Árpád (Schiff, 1837), ein 1837 für die DDSG gebautes Dampfschiff, das 1897 nach mehreren Umbauten verschrottet wurde
 Árpád (Schiff, 1916), ein 1916 für den Betrieb auf der Donau gebauter Dampfschlepper, der 1944 durch das Auflaufen, auf eine Mine zerstört wurde
 MÁV-Baureihe Árpád, ungarischer Dieseltriebwagen-Typ
 SMS Árpád, ein Schlachtschiff der österreichischen Marine